Ива́н Калга́нов:
 Калганов, Иван Александрович (1845—1882) — русский рисовальщик, живописец-бытописатель.
 Калганов, Иван Прокофьевич (1915—1980) — майор, Герой Советского Союза.